Morrow ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Morrow (Arkansas)
 Morrow (Georgia)
 Morrow (Idaho)
 Morrow (Louisiana)
 Morrow (Ohio)
 Morrow County (Ohio), Verwaltungseinheit in Ohio
 Morrow County (Oregon), Verwaltungseinheit in Oregon

Morrow ist ein Familienname, siehe Morrow (Familienname)

Morrow als Teil von Firmierungen:
 Morrow-Mercury Motor Car Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller